Frederik von Arenstorff kan syfta på:

* Frederik von Arenstorff (1626–1689), tysk officer i svensk och dansk tjänst
 Frederik von Arenstorff (1777–1844), dansk kammarherre och godsägare